Paka je lahko:

Naselje v Sloveniji 

 Paka - Občina Mislinja
 Paka - Občina Videm Dobrepolje
 Paka - Občina Vitanje
 Paka pri Predgradu
 Paka pri Velenju

Naselje na Hrvaškem 

 Paka - Občina Novi Marof
 Paka - Občina Čaglin

Drugo 

 Paka - reka v Dolini Pake